Josep Albertí i Busquets (Blanes, 1919 – Girona, 1996), compositor i músic de cobla català
 Josep Albertí i Corominas (Sant Feliu de Guíxols, 1913 – 1993), pintor proper a l'expressionisme 
 Josep Albertí Morey (Capdepera, 1950), escriptor mallorquí